Куахиникуилапа има више значења:

 Општина Куахиникуилапа (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Куахиникуилапа (Куахиникуилапа, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику